Aleksandr W. Fiedotow (1932–1984) – radziecki generał-major lotnictwa, oblatywacz
  (1887–1959) – radziecki dowódca wojskowy, generał-major piechoty, w 1945 wojskowy komendant Szczecina